Тонивил има више значења:
 Тонивил (Калифорнија)
 Тонивил (Мисури)